Miño kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Miño (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Miño (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Río Miño, flod i Galicien,

Se även 
 Minho

Robotskapade Spanienförgreningar